Miejscowości w USA:
 Reeder – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Reeder (ang. Reeder Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Reeder (ang. Reeder Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Reeder (ang. Reeder Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams